Las Navas, Navas o Navás pueden referirse a:

Las Navas

Lugares 

 Las Navas (La Aldehuela), localidad española del municipio de La Aldehuela, provincia de Ávila, Castilla y León.
 Las Navas (Priego de Córdoba), pedanía española del municipio de Priego de Córdoba, provincia de Córdoba, Andalucía.

Otros 

 Las Navas de Buitrago (municipio), antiguo municipio español que pasó a formar parte del municipio de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias de la provincia  y comunidad de Madrid.
 Las Navas de Jadraque, municipio español de la provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha.
 Las Navas de la Concepción, municipio español de la provincia de Sevilla, Andalucía.
 Las Navas del Marqués, municipio español de la provincia de Ávila, Castilla y León.

Miscelánea 

 batalla de Las Navas de Tolosa.

Navas

Lugares 

 Navas (barrio), barrio español del municipio de Barcelona, Cataluña.

Otros 

 Navas de Buitrago, localidad española del municipio de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, provincia y comunidad de Madrid.
 Navas de Bureba, municipio y localidad española de la provincia de Burgos, Castilla y León.
 Navas de Estena, municipio español de la provincia de Ciudad Real, Castilla-La Mancha.
 Navas de Jorquera, municipio español de la provincia de Albacete, Castilla-La Mancha.
 Navas del Madroño, villa y municipio español de la provincia de Cáceres, Extremadura.
 Navas del Pinar , pedanía española del municipio de Hontoria del Pinar, provincia de Burgos, Castilla y León.
 Navas del Rey, municipio español de la provincia y comunidad de Madrid.
 Navas de Oro, municipio y localidad española de la provincia de Segovia, Castilla y León.
 Navas de Quejigal, localidad española del municipio de Canillas de Abajo, provincia de Salamanca, Castilla y León.
 Navas de Riofrío, municipio español de la provincia de Segovia, Castilla y León.
 Navas de San Antonio, municipio español de la provincia de Segovia, Castilla y León.
 Navas de San Juan, municipio español de la provincia de Jaén, Andalucía.
 Navas de Sobremonte, localidad española del municipio de Aguilar de Campoo, provincia de Palencia, Castilla y León.
 Navas de Tolosa, pedanía y localidad española del municipio de La Carolina, provincia de Jaén, Andalucía.

Botánica 

 La abreviatura A.J.Navas se emplea para indicar al micólogo español Antonio J. Navas como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales.
 La abreviatura L.E.Navas se emplea para indicar a la farmacéutica y botánica chilena Luisa Eugenia Navas como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales.

Navás

Lugares 

 Navás (Barcelona), municipio español de la provincia de Barcelona, Cataluña.
 Navás (La Coruña), aldea española de la parroquia de Dombodán, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.

Botánica 

 La abreviatura Navás se emplea para indicar al zoólogo y botánico español Longinos Navás Ferrer tanto como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales, como en la descripción y taxonomía en zoología.